Nuussuaq peut désigner au Groenland :
 un village de la municipalité d'Avannaata ;
 un quartier de Nuuk, la capitale du territoire ;
 une péninsule à l'ouest du territoire groenlandais, dans l'ancienne municipalité d'Upernavik ;
 une péninsule au sud-ouest du territoire groenlandais, dans l'ancienne municipalité d'Uummannaq